Název Bradlec má více míst:

 Bradlec (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Bradlec – přírodní rezervace v CHKO Litovelské Pomoraví
 zřícenina hradu Bradlec (hrad) nad Újezdcem v okrese Semily

Externí odkazy